Hugh Acland ist der Name folgender Personen:

* Hugh Acland, 5. Baronet (um 1639–1714), englischer Adliger und Politiker 
 Hugh Acland, 6. Baronet (1697–1728), englischer Grundbesitzer und Politiker 
 Hugh Acland (Mediziner) (Hugh Thomas Dyke Acland; 1874–1956), neuseeländischer Chirurg 

Siehe auch:
 Jack Acland (Hugh John Dyke Acland; 1904–1981), neuseeländischer Landwirt und Politiker